E133 kan avse:
 E133 – en 9 km lång motorvägssträcka i Danmark som en period var kallad Europaväg E133, se Motorvägen Fredericia-Vejle
 E133 – ett färgämne med E-numret E133, se briljantblått FCF